David Pérez Arteaga (1981), futbolista andalús
 David Pérez Barrachina 
 David Pérez i Ibáñez (1960), polític català
 David Pérez Puga (1922-1982), advocat i polític gallec